Il singolare  del Croatia Open Umag 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il detentore del titolo era Juan Carlos Ferrero, ma è stato eliminato in semifinale da Aleksandr Dolgopolov che ha poi sconfitto in finale Marin Čilić per 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno. 

 Juan Ignacio Chela (secondo turno)
 Aleksandr Dolgopolov (campione)
 Ivan Ljubičić (secondo turno)
 Marin Čilić (finale)

  Tommy Robredo (secondo turno, ritirato)
  Fabio Fognini (semifinale)
  Andreas Seppi (quarti di finale)
  Ivan Dodig (primo turno)

Qualificati 

  Gianluca Naso (secondo turno)
  Dušan Lajović (primo turno)

  Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)
  Simone Vagnozzi (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 2011
ATP World Tour 2011